Lillukkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillukkasaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Lillukkasaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar